Mode eller Modé kan syfta på:

 Mode – något som är förenligt med tidens rytm och smak, alltså det som är modernt
 Mode (mytologi) – i nordisk mytologi ett av Tors och Sifs barn 
 S/S Mode – ett svenskt lastfartyg som minsprängdes under andra världskriget
 IK Mode – en idrottsklubb i Stockholm
 Mode – en fiktiv tidning i TV-serien Ugly Betty
 Mode 2 (1967–), en pseudonym för en graffitimålare

Se även 
 HMS Mode
 Mode 7 (olika betydelser)